Szegi József (1926–2001) farmakológus
 Szegi József (1928–2009) agrármérnök, talajbiológus